Vitti ist der Familienname folgender Personen:
 Cesare Vitti, Gründer der Académie Vitti in Paris
 Mario Vitti (1926–2023), italienischer Neogräzist
 Moacyr José Vitti (1940–2014), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Curitiba
 Monica Vitti (1931–2022), italienische Schauspielerin
 Pablo Vitti (* 1985), argentinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Viti
 Witti